Pohler ist der Familienname folgender Personen:

 Amand Pohler (1852–1903), österreichischer Theaterschauspieler, -regisseur und Schriftsteller
 Hermann Pohler (* 1935), deutscher Politiker
 Nicolas Pohler (* 1995), deutscher Automobilrennfahrer